Klosterweg steht für:

 Klosterweg (Weimar), Straßenzug im Weimarer Ortsteil Oberweimar
 Klosterweg (Krummhörn), Straßenzug in Krummhörn
 Klosterweg (Aurich), Straßenzug in Aurich

Siehe auch Klosterstraße.